Retz  es un grupo panameña de Pop Rock, Pop Latino formados en el año 2013. con una influencia del Rock and Roll de los años 60.

Historia 

Esta agrupación musical nació de la mano de , luego de adquirir experiencia en las principales ciudades de la industria musical, como Nueva York y Las Vegas.

La idea era de crear un grupo musical de niños entre 10 y 12 años de edad, inicialmente tomarían el nombre Willy, pero el proyecto quedaría aplazado durante 5 años, luego del receso, se retomó formalmente el grupo esta vez con el nombre de Retz, conformada por músicos de 16 y 18 años de edad, siendo sus primeros integrantes; Paul Steenhuisen, Gian Franco Julian, Sebastian Coloma, Alejandro Fábrega, Ruben Wan, con el tiempo la alineación original de la banda iría cambiando.

Retz tuvo su debut como una agrupación de covers, inspirada en Jersey Boys y Million Dollar Quartet, con el tiempo fueron ganando popularidad, lo que llevó al grupo a lanzar su carrera profesional como banda inédita, siendo Stay su primera producción.

Retz desde sus inicios se ha destacó haciendo covers de artistas y temas legendarios de los años 50 y 60. En la actualidad, han cambiado su estilo, siendo moderno y actual, adaptándose a las nuevas generaciones, pero siempre conservando su toque original.

Innovación y estilo 

Retz era conocido por su mezcla de sonidos retro con influencias de la década de los sesenta, con un estilo elegante, clásico pero a la vez moderno, ahora apuestan por un estilo más urbano, incursionando en nuevos géneros musicales, pero siempre conservando el interés por hacer buena música.

Sencillos 

2014: «Retz-Stay'»
2014: «Retz-Dreams»
2014: «Retz-Joanna»
2015: «Retz-Radioheart»
2016: «Retz-Summer»
2016: «Retz-Y Yo No Bailo (Cover autorizado)»
2017: «Retz-El Ritmo Que Te Mueve»

Enlaces externos 

 Sitio oficial
 El Rock de los 60 ha resucitado
 Lo Nuevo de Retz

Cuartetos de música de Panamá
Grupos de música de Panamá
Grupos de rock de Panamá
Grupos de música de los años 2010
Grupos de música formados en 2013
Grupos de música formados en los años 2010